Svetovno prvenstvo v biatlonu 2001 je devetintrideseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 3. in 11. februarjem 2001 na Pokljuki, Slovenija, v petih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Sklici in opombe 

2001
2001 v športu
Športne prireditve v Sloveniji
Pokljuka
2001 v Sloveniji